(n. 1954),  attore e doppiatore giapponese

  (n. 1919), giocatore di baseball giapponesi

  (n. 1957),  attore giapponese